De periode 2681 t/m 2690 bevat 21 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
6 totale
9 ringvormige
2 hybride
4 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen